For A Few Dollars More ist der Titel
 eines Films von Sergio Leone aus dem Jahr 1965, siehe Für ein paar Dollar mehr
 eines Liedes der britischen Band Smokie, siehe For a Few Dollars More (Lied)